Мария Глушко́:
 Глушко, Мария Васильевна (1922—1993) — советская писательница, сценарист.
 Глушко, Мария Леонтьевна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.